58-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся в итальянском городе Бергамо. Гонка протяжённостью 64 километра состоялась 26 октября 1991 года в рамках Мирового шоссейного кубка UCI 1991 и одновременно была очередным выпуском велогонки Трофео Баракки. Победу одержал швейцарский велогонщик Тони Ромингер.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1991 на FirstCycling
 
 
  

1991 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Бергамо
Октябрь 1991 года